Haslingden steht für:

 Haslingden (Lancashire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Lancashire

Haslingden ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Haslingden (1923–2007), australischer Skilangläufer